ND steht für:

 ND – Christsein.heute (früher „Bund Neudeutschland“), ein nach dem Ersten Weltkrieg gegründeter Verband der katholischen Jugendbewegung
 Nachdruck, von der Originalausgabe unveränderte bzw. nur unwesentlich veränderte Buchausgabe
 Nachrichtendienst, eine Behörde, die zur Gewinnung von Erkenntnissen über die außen-, innen- und sicherheitspolitische Lage die erforderlichen Informationen auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln sammelt und auswertet
 Nachtdienst, Arbeitszeit, die nächtens ausgeübt wird (in der Regel zwischen 21 oder 22 Uhr bis 6 Uhr je nach Berufsgruppe)
 Naturdenkmal, unter Naturschutz stehendes natürlich entstandenes Landschaftselement
 Nea Dimokratia, griechische liberal-konservative Partei 
 Neutraldichtefilter, Filter in der Fotografie
 New Democracy, ehemalige kanadische Partei
 No Derivatives (keine Bearbeitung), als Rechte-Modul der Creative-Commons-Lizenz, siehe Creative Commons: Die Rechtemodule
 Fischereikennzeichen für Norddeich, siehe Liste der Fischereikennzeichen in Deutschland
 North Dakota, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Airlink (Papua-Neuguinea) (IATA-Code), Fluggesellschaft aus Papua-Neuguinea

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Norwegen: Skien
 Österreich: Bezirk Neusiedl am See

Nd steht für:
 Neodym, ein chemisches Element 

nd steht für:
 Nord-Ndebele, die nördliche Variante der Bantusprache IsiNdebele (nach ISO 639-1)
 nd, überregionale sozialistische Tageszeitung, früher Neues Deutschland
 nachrichtendienstlich, siehe Nachrichtendienst

ⁿᵈ ist:
 das Ordinalzeichen in der englischen Sprache zu Zahlen mit der Ziffer Zwei an der Einerstelle, ausgenommen Zwölf (Beispiel: 2ⁿᵈ für second)

nd. steht für:
 Niederdeutsche Sprache (Plattdeutsch) oder Norddeutsch

Abkürzung